Baehrens ist der Name von

 Emil Baehrens (1848–1888), deutscher klassischer Philologe
 Heike Baehrens (* 1955), deutsche Politikerin (SPD)
 Wilhelm Baehrens (1885–1929), deutscher klassischer Philologe

Siehe auch:
 Bährens
 Behrens
 Berens